Bois matelot est le nom donné aux Mascareignes à certaines espèces d'arbustes des zones littorales tropicales :
 Pemphis acidula de la famille des Lythraceae
 Suriana maritima de la famille des Surianaceae.

Nom de plante ambigu
Flore aux Mascareignes